Аня Чало́тра (; род. 21 июля 1996 года, Вулвергемптон, Уэст-Мидлендс, Англия, Великобритания) — британская актриса индийского и английского происхождения. Наиболее известна благодаря роли Йеннифэр из Венгерберга в сериале «Ведьмак» от американской компании Netflix.

Биография 
Аня Чалотра родилась 21 июля 1996 года в городе Вулвергемптон в Великобритании. Она имеет индийские корни со стороны отца и английские — со стороны матери. Вместе со старшей сестрой и младшим братом выросла в деревне Лоуэр Пенн в Саут-Стаффордшире. Чалотра окончила Школу святого Доминика для девочек в Брюде, а актёрское образование получила в Лондонской академии музыкального и драматического искусства и Гилдхоллской школе музыки и театра.

В 2016 году Аня Чалотра дебютировала в театре. В 2018 году она снялась в телесериале «Жажда странствий» и в мини-сериале «Убийства по алфавиту». В 2019 году Чалотра сыграла роль Йеннифэр из Венгерберга в первом сезоне фэнтезийного сериала «Ведьмак» от американской компании Netflix.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Гилдхоллской школы музыки и театра
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства